

Patronyme

Prénom 
 Shahid Kapoor, acteur, danseur et ex-mannequin indien.
 Shahid Afridi, joueur de cricket international.
 Shahid Rahman, mathématicien qui possède la double-nationalité argentine et allemande.
 Shahid Masood, docteur, journaliste, chroniqueur, animateur de télévision.
 Naughty Boy ou Shahid Khan, producteur et musicien britannique.
 Shahid Javed Burki, économiste et banquier pakistanais.

Nom de famille 
 Leïla Shahid (1949 -), déléguée générale de l'Autorité palestinienne en France de 1994 à novembre 2005
 Mohammed Shahid
 Sirine Husseini Shahid

Autres 
 Shahid, film indien réalisé par Hansal Mehta
 shahid, désigne les martyrs dans la religion de l'Islam

Toponyme 
 District de Shahid Bhagat Singh Nagar, un des 22 districts de l'état indien du Pendjab. 
 Shahid Madani (métro de Téhéran), station du métro de Téhéran en Iran.

Homonymie
Homonymie de patronyme